Богатыровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богатыровка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Богатыровка — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Украина 
 Богатыровка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Богатыровка — посёлок в Овидиопольском районе Одесской области.